Moyen-Congo peut être :
 Moyen-Congo, colonie française issue de scission du Congo français en 1906, aujourd’hui République du Congo (Congo-Brazzaville) ;
 Moyen-Congo, nom d’une ancienne province de la République démocratique du Congo.
Moyen Congo (sans trait d’union) peut être :
 le moyen cours du fleuve Congo, entre Mbandaka et Kinshasa.